Rentz kann bedeuten:

 Rentz (Georgia), Ort in Georgia, USA
 USS Rentz (FFG-46)

Rentz ist der Familiennam folgender Personen:

 Eduard Rentz (1898–1962), deutscher Pharmakologe und Toxikologe
 Ernst von Rentz (1812–1884), preußischer Generalmajor
 George S. Rentz (George Snavely Rentz; 1882–1942), Offizier der United States Navy  
 Michael Heinrich Rentz (1698–1758), Kupferstecher und Zeichner 

Siehe auch:

 Renz